The Confession est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 , titre alternatif de Quick, Let's Get Married, film américain de William Dieterle, sorti en 1964 ;
 , titre anglais de L'Aveu, film franco-italien de Costa-Gavras, sorti en 1970 ;
 , film américain de David Hugh Jones, sorti en 1999 ;
 , titre anglais de , drame turc de Zeki Demirkubuz, sorti en 2001 ;
 , court métrage britannique de , sorti en 2010.

Musique 
 , groupe de metal américain ;
 The Confession,  le deuxième album de Theo Hakola publié en 1995.

Télévision 
 , web-série américaine diffusée entre le  et le  sur le service Hulu ;
 , titre original de Zones d'ombres,  de la 1 saison dAlias ;
 , titre original de De confessions en confessions,  de la  de Dr House () ;
 ''', titre original de ,  de la  de ''.

Voir aussi